Rosa 'L.D. Braithwaite' ('Leonard Dudley Braithwaite') — сорт Современных садовых роз () класса Шрабы ().

Биологическое описание 

Куст низкий, широкий и открытый. Лучше выглядит на заднем плане миксбордера.  

Высота куста 90—185 см, ширина около 105—245 см.

Цветки тёмно-красные, 8—10 см в диаметре, махровые. 

Аромат от умеренного до сильного.

Листья относительно редкие, серовато-зелёные, молодые красные, матовые, относительно крупные.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b до 10b (+1.7 °C… +4.4 °C).

Устойчивость к болезням средняя, к дождю высокая.

Формирующая обрезка до половины куста. При посадке группой рекомендуемое расстояние между растениями – около 50 см.

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Rosa 'L.D. Braithwaite' на сайте HelpMeFind.com — фотографии
 Rosa 'L.D. Braithwaite' на сайте flickr.com — фотографии

L.D. Braithwaite